Alessandro I di Jugoslavia
 Alessandro II di Jugoslavia